Бьенвеню () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бьенвеню, Анри (род. 1988) — камерунский футболист, нападающий.
 Бьенвеню, Фюльжанс Мари Огюст (1852—1936) — французский инженер родом из Бретани, создатель парижского метро.
 Бьенвеню де Миоллис (1753—1843) — епископ диньский.
 Монсиньор Бьенвеню — прозвище вымышленного диньского епископа Мириэля, персонажа «Отверженных», прототипом которого послужил Бьенвеню де Миоллис.
 См. также 
 Монпарнас — Бьенвеню — станция 4, 6, 12, 13 линий парижского метрополитена, расположенная на границе VI, XIV и XV округов Парижа. .